Miejscowości w USA:
 Beltrami – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Beltrami (ang. Beltrami County) – w stanie Minnesota

Zobacz też:
 Eugenio Beltrami
 (15620) Beltrami